Idiocerus — род полужесткокрылых насекомых из семейства цикадок.

Описание 
Цикадки длиной около 5—6 мм. Голова спереди треугольная, широкая. Постклипеус почти круглый, широкий. Переднее крыло с 3 субапикальными ячейками, внешняя ячейка — длинная. Встречаются на ивах.

Для СССР указывалось около 6 видов.

Примечания 

Цикадки